Гимном Французской Республики в настоящее время является «Марсельеза».

История 
В разные периоды истории Франции функцию официальных и неофициальных гимнов выполняли следующие песни:
 До 1792 года королевским гимном был Domine, salvum fac regem («Боже, храни короля»), написанный в 1686 году герцогиней де Бринон (), и, возможно, вдохновенный 29 псалмом. Слова были положены на музыку Ж.-Б. Люлли. Этот гимн стал основой для британского гимна «Боже, храни короля», а от него — и русского «Боже, Царя храни!».

 До 1790 года популярностью пользовалась песня «Да здравствует Генрих IV!» ().

 14 июля 1795 года гимном Франции была объявлена «Марсельеза».

 В период правления Наполеона I c 1804 по 1814/15 гимном Франции была песня Походная песня ()

 Во время Реставрации «Марсельеза» была запрещена. C 1830 по 1848 год гимном страны была революционная песня La Parisienne.

 Во время Второй империи функцию гимна выполнила песня Partant pour la Syrie.

 В Третьей республике (1871—1940) гимном вновь стала «Марсельеза».

 При Режиме Виши (1940—1945) сходное с «Марсельезой» значение имела песня Маршал, мы здесь! (Maréchal, nous voilà).

 Согласно конституции Четвёртой республики (1946) и Пятой республики (1958), гимном является «Марсельеза».

Ссылки 
 Все гимны Франции

Франция
Государственные символы Франции